Pirmez ist der Familienname folgender Personen:

 Eudore Pirmez (1830–1890), belgischer Staatsmann
 Octave Pirmez (1832–1883), belgischer Autor